Gonzalo Fernández de Heredia (1450-1511), Bisbe de Barcelona (1478-1490); Arquebisbe de Tarragona (1490-1511); President de la Generalitat de Catalunya (1504-1506).
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515), un militar i noble espanyol al servei dels Reis Catòlics.
 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557), un escriptor, cronista i colonitzador espanyol.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba (1520/1521-1578), III Duc de Sessa, III Duc de Terranova, III Duc d'Andria, III Duc de Sant'Angelo, V Comte de Cabra.
 Gonzalo Fernández de la Mora (1924-2002), un polític i assagista espanyol.
 Gonzalo Fernández Domínguez (1952-), un advocat, catedràtic i polític uruguaià.